Leila – nome proprio di persona italiano femminile
 Leila – romanzo di Antonio Fogazzaro
 Leila – singolo degli ZZ Top del 1981
 Leila – film iraniano del 1996 diretto da Dariush Mehrjui
 Leila – villaggio estone della contea di Läänemaa
 Leila – ex cestista brasiliana
 Principessa Leila – personaggio della saga di Guerre stellari